Aidar (dirigente esportivo)
 Batalhão Aidar
 Rio Aidar

Desambiguação